Sasari kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Pulau Sosari, ö, Jawa Timur,

Italien 

 Sassari, kommun, Sardinien, Provincia di Sassari, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar